Stüber bezeichnet

 eine deutsche Münze, siehe Stüber
 (58499) Stüber, Asteroid

Stüber ist der Familienname folgender Personen
 Eberhard Stüber (* 1927), österreichischer Biologe
 Ernst-Otto Stüber (* 1940), deutscher Kommunalpolitiker (Bochum) (SPD)
 Fritz Stüber (1903–1978), österreichischer Jurist, Journalist, Autor und Politiker (VdU)
 Fritz Stüber-Gunther (1872–1922), österreichischer Schriftsteller
 Hanny Stüber (1870–1955), deutsche Landschaftsmalerin, Kunstlehrerin und Frauenrechtlerin
 Heinrich Stüber (1819–1887), deutscher Jurist und Politiker
 Karin Stüber (* 1970), Schweizer Sprachwissenschaftlerin
 Otto Stüber (1885–1973), deutscher Gold- und Silberschmied
 Sabine Stüber (* 1953), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Stefanie Stüber (* 1982), deutsche Ringerin

Siehe auch:

 Stieber
 Stübner